Даскил — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:

 Даскил — сын Тантала;
 Даскил — сын Лика;
 Даскил — сын Периавда, эпоним города в Карии.